Municipio de Home puede referirse a los siguientes municipios en Estados Unidos:
Municipio de Home (condado de Turner, Dakota del Sur)
Municipio de Home (condado de Nemaha, Kansas)
Municipio de Home (condado de Montcalm, Míchigan)
Municipio de Home (condado de Newaygo, Míchigan)
Municipio de Home (condado de Brown, Minnesota)